Йоханнес ван дер Корпут (4 сентября 1890, , Южная Голландия, Нидерланды — 16 сентября 1975, ) — нидерландский . . Доктор наук. Член Королевской академии наук и искусств Нидерландов (с 1929).

Биография 
С 1908 по 1914 год изучал математику в Лейденском университете. Курс теории чисел под руководством Яна Корнелиса Клюйвера.

Участник Первой мировой войны. В 1917 году продолжил учёбу в университетах Леувардена и Утрехта.

В 1919 году защитил докторскую диссертацию в Лейденском университете по аналитической теории чисел. В 1920 году работал помощником Эдмунда Ландау в Гёттингенском университете, с 1920 по 1922 год — помощником Арно Данжуа в университете Утрехта.

в 1922 году был назначен профессором университета Фрибурга (Швейцария).

С 1923 года — профессором Гронингенского университета. С 1945 по 1953 год был профессором Амстердамского университета.

Один из основателей Центра математики и информатики в Амстердаме, был его первым руководителем с 1946 по 1953 год.

В 1953 году отправился в США, где читал лекции в Калифорнийском университете в Беркли и Висконсинском университете в Мадисоне.

Воспитал ряд талантливых учеников.

Научная деятельность 
Специалист в области аналитической теории чисел. Его многочисленные работы относятся к теории чисел; в диофантовых приближениях известен метод Корпута.

До 1940 года занимался почти исключительно исследованиями аналитической теории чисел (включая: Расчетная сетка|расчетные сетки, Теорему Виноградова о среднем для оценки экспоненциальных сумм, геометрию чисел, проблему Гольдбаха, диофантово приближение, порядок роста дзета-функции Римана, а также другие математические проблемы. Им было опубликовано новое доказательство основной теоремы алгебры. Корпут внёс большой вклад в популяризацию элементарного доказательства асимптотического закона распределения простых чисел Пала Эрдеша и Атле Сельберга.

В 1922 году доказал, что число целых точек решётки N в круге с радиусом  асимптотическое:.

В 1930-х годах, работая над одномерными рядами, изобрёл концепцию выбора квазислучайных точек.

В 1936 году выступил с докладом на пленарном заседании на Международном конгрессе математиков в Осло.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Перечень публикаций Й. Корпута
 Opinions on Johannes van der Corput
 Корпут, Йоханнес ван дер
 Небольшое расхождение

Члены Нидерландской королевской академии наук
Математики в теории чисел
Доктора наук
Выпускники Лейденского университета
Преподаватели Гронингенского университета
Преподаватели Амстердамского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне
Военные Нидерландов
Преподаватели Фрибурского университета
Почётные члены Нидерландского королевского математического общества